L'Aviateur, la première nouvelle de l'écrivain français Antoine de Saint-Exupéry.
L'Aviateur, film français de William Seiter, sorti en 1931.
L'Aviateur, le titre québécois du film The Aviator de Martin Scorsese.